Energetik steht für:

 Energetik (Philosophie), monistische Lehre von Wilhelm Ostwald
 Energetik Pawlodar, kasachischer Fußballverein
 Energetik-2 Ekibastus, kasachischer Fußballverein

Energetik ist der Name folgender Orte:
 Energetik (Baschkortostan), eine Siedlung städtischen Typs in der Republik Baschkortostan, Russland
 Energetik (Orenburg), eine ländliche Siedlung in der Oblast Orenburg, Russland
 Energetik (Aqsu), Dorf im Gebiet Almaty, Rajon Aqsu, Kasachstan
 Energetik (Qarassai), Dorf im Gebiet Almaty, Rajon Qarassai, Kasachstan

Siehe auch:
 Humanenergetik
 Bioenergetik
 Energietechnik